José Pedraza ist der Name folgender Personen:

*José Pedraza (Leichtathlet) (1937–1998), mexikanischer Leichtathlet
 José Pedraza (Boxer) (* 1989), puerto-ricanischer Boxer
 José de Jesús Tirado Pedraza (1908–1993), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Monterrey